Bîc – rzeka
 Société Bic – francuska firma
 Bic Runga – nowozelandzka piosenkarka
 Business Identifier Code – Bankowy Kod Identyfikacyjny
 Bien de Interés Cultural (BIC) – kategoria w rejestrze zabytków dziedzictwa narodowego w Hiszpanii, termin stosowany również w innych krajach hiszpańskojęzycznych.